Etage of etagebouw kan verwijzen naar:
Etage (bouwkunst), een verdieping in een gebouw
Etage (stratigrafie), een geologische periode
Etagebouw (hout), een etagevormige structuur in de cellen van hout